Полярная овсянка, или овсянка Палласа, так как названа в его честь, () — маленькая мигрирующая воробьинообразная птица из семейства Овсянковые.

Ареал 
Размножается в Северной и Центральной Азии, Монголии. Зимует в Юго-Восточной Азии. Очень редко залетает в страны Западной Европы вплоть до Великобритании.

Описание 
Мелкая птица. Длина 10-15 см, длина крыла 6,3-7,7 см, размах крыльев 20-23 см. Вес 11-17 грамм.
Самец является уменьшенной копией самца тростниковой овсянки. Отличается окраской — отсутствием явного рыжего цвета на спине и очень светлой поясницей. У самки светло-коричневая шапочка с неяркими пестринами, светло-коричневое пятно на щеках, тёмные пестрины по бокам, чёткие большие «усы» чёрного. У молодых птиц в гнездовом оперении на зобе, груди, боках и темени имеются темные пестрины, отсутствующие у взрослых птиц. Осенние молодые птицы окраской оперения похожи на самку.

Биология 
Гнездящаяся перелетная птица. Населяет альпийские осоково-пушицевые тундры c кустами карликовой ивы на болотистых участках, и с зарослями карликовой березы на холмах, на высотах 2100—2600 метров над уровнем моря. Гнездится отдельными парами. Гнездо птицы сооружают из сухих травинок в кустах на высоте 15-25 см от поверхности земли. В кладке 2-5 яиц. Осенью мигрирует в октябре.

Примечания 

Овсянковые
Животные, описанные в 1851 году
Паллас, Петер